Zofia Bawarska – królowa Niemiec (1389-1400) i Czech (1389-1419)
 Zofia Bawarska – księżniczka bawarska
 Joanna Zofia Bawarska – księżna austriacka